Кім або Кімберлі Вільямс може означати:

Люди 

 Кімберлі Вільямс-Пейслі ( 1971) — американська акторка
  ( 1985) — американська акторка
  ( 1988) — ямайська стрибунка потрійним
  — американська політична діячка штату Делавер
  (1923—1986) — американська натуралістка та сценарист
  ( 1952) — австралійська медіа-виконавиця
  (1947—2016) — американська піснярка в жанрі кантрі
  ( 1974) — колишня американська професійна баскетболістка
 -старша ( 1955) — американський кардіолог
 Кімберлі Ірен «Кім» Вільямс — одна з конспіраторок  2013 року

Інші використання 

 Кім Вільямс — персонаж американського фільму «Інша Земля»

Див. також 

  ( 1993) — ямайська атлетка